Гонча́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Гончарная улица — улица в Витебске.
 Гончарная улица — улица в Могилёве.

Казахстан 
 2-я Гончарная улица — улица в Алма-Ате.
 Гончарная улица — улица в Караганде.

Крым 
 Гончарная улица — улица в Севастополе.

Россия 
 Гончарная улица — улица в Калининграде.
 Гончарная улица — улица в Коломне.
 Гончарная улица — улица в Москве.
 Гончарная улица — улица в Оренбурге.
 Гончарная улица — улица в городе Самаре.
 Гончарная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Гончарная улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Гончарная улица — улица в Житомире.
 Гончарная улица — улица в Киеве.
 В Ковеле:
 Большая Гончарная улица.
 Малая Гончарная улица.
 Гончарная улица — улица в Нежине.
 Гончарная улица — улица в Сумах.

См. также 
 Гончарная набережная
 Гончарный переулок
 Гончарный проезд
 Улица Олеся Гончара (Киев)